Long Wharf désigne les lieux suivants, aux États-Unis : 

 Long Wharf, un quai dans la baie de Santa Monica en Californie.
 , un quai dans la baie de San Francisco.
 , un quartier de New Haven dans le Connecticut.
 , un théâtre à New Haven.
 , une jetée à Boston dans le Massachusetts.